— аниме-сериал производства компании Bandai Visual, который был затем адаптирован в «лёгкую новеллу» и мангу.

Сюжет 
Парень по имени Майку жил в приюте, и он ничего не знал о своих родителях. Единственное, что у него было — это фотография с изображением его и девочки (им там около двух лет) возле какого-то дома.
В новостях про НЛО, Майку там увидел этот дом с фотографии. Он накопил денег, и переехал туда.
Но однажды в его дверь постучались незнакомки, одна из которых может оказаться его сестрой, так как у каждой из них есть такая же фотография…

Персонажи 
Главные герои: Майку Камисиро, и его «сестры» — Мияфудзи Миина и Онодэра Карэн.
Также часто встречаются старые персонажи из Onegai Teacher.

Названия эпизодов 
01 — The Twins are Three People
02 — We May Be Blood Relatives
03 — We May Be Strangers
04 — Be Nice to You
05 — Do You Like Girls?
06 — Love Alliance
07 — Making Memories
08 — Love should Be Honest
09 — Don’t Get in Our Way!
10 — We’d Like to Run Again
11 — We Want to Tell You We Like You
12 — Three People Twins
OVA — The Summer hasn’t Ended

Ссылки 
 Официальный сайт 

Bandai Visual